Трушкино — упразднённая деревня в Починковском районе Смоленской области России.

География 
Находилась в 2-3 верстах северо-западней современной деревни Фёдорово, недалеко от истока речки Тушемля.

История 
В 1993 году считалась как прекратившая существование деревня Прилеповского сельсовета.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Починковского района Смоленской области